Кибератака на Вестминстерский дворец произошла 23 июня 2017 года. Являлась попыткой получить доступ к аккаунтам электронной почты, принадлежавшим некоторым членам Парламента Великобритании.

Парламентарии сообщили об этом вечером 23 июня, и на следующий день уже член либерально-демократической партии Крис Реннерд оставил запрос в социальных сетях о том, чтобы людям нужно связаться с ним при помощи текстового сообщения.

Удалённый доступ к аккаунтам политиков был отключён. Однако, представитель Палаты общин рассказал о том, что это были меры предосторожности для безопасности и не являлись следствиями кибератаки.

Дело расследуется Национальным центром кибербезопасности с помощью Национального агентства по борьбе с преступностью.

Вестминстерский дворец описал атаку как «последовательную и решительную». Далее СМИ сообщали, что хакеры получили пароли электронных почт парламентариев, которые вскоре проданы.

Примечания

Ссылки 
 Lis Evenstad. CW500: A perfect storm — the cyber attack that hit Parliament // Computer Weekly, 12 Oct 2017 

Киберпреступность
Хакерские атаки 2010-х годов
Преступления в Лондоне в 2017 году